El término normal (del latín normalis) se aplica a todo aquello que se halla en su estado natural, a todo aquello que sirve como norma o regla, a todo aquello que se ajusta a normas fijadas de antemano; a todo aquello que es común, usual o frecuente. También se aplica a las situaciones que son estadísticamente rutinarias o muy similares a la rutina. Finalmente, aunque se ha venido utilizando como criterio en las ciencias sociales y en las ciencias de la salud (la psicología tiene características que la clasifican dentro de ambos grupos), se considera normal todo aquello que no presenta problemas de salud y/o todo aquello que no se sale de lo establecido, y el criterio para aplicar la palabra es subjetivo.

También se califica como normal todo aquello que se encuentra en su medio natural: lo que se toma como norma o regla, aquello que es regular y ordinario.

Enlaces externos 
 Normalidad y anormalidad en sexualidad humana - ¿Qué es lo normal?
 ¿Es normal la homosexualidad?

Referencias

Términos de psicología